Miejscowości w USA:
 Brownfield – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Brownfield – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Terry
Gminy w USA:
 Brownfield (ang. Brownfield Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Oxford